Канјон Лејк има више значења:
 Канјон Лејк (Тексас)
 Канјон Лејк (Калифорнија)